Het seizoen 2018/19 is Tottenham Hotspur's 112e competitieve seizoen in het bestaan, het 41e opeenvolgende seizoen op het hoogste niveau van het Engelse voetbal en het 27e opeenvolgende seizoen in de Premier League. De club doet mee aan de Europa League, Premier League, FA Cup en League Cup.

In de FA Cup werd Tottenham Hotspur in de 4e ronde uitgeschakeld door stadsgenoot Crystal Palace. In de League Cup haalde Tottenham Hotspur de 1/2 finale waarin het tegen eveneens een stadsgenoot Chelsea uitkwam. Na de heen- en terugwedstrijd was de stand 2-2. Na penalty's werd Tottenham verslagen. Voor de eerste keer in de clubhistorie speelde Tottenham de finale van de Champions League. In een geheel Engelse finale was Liverpool met 2-0 te sterk in het Estadio Wanda Metropolitano in Madrid.

Hugo Lloris werd gekozen als eerste aanvoerder. Als vice-aanvoerder werd Harry Kane aangewezen. Ook Jan Vertonghen en Danny Rose droegen beiden de aanvoerdersband dit seizoen.

In tegenstelling tot de andere clubs uit de Premier League heeft Tottenham Hotspur, die het gehele seizoen onder leiding stonden van Mauricio Pochettino, het gehele seizoen geen spelers aangetrokken voor de eerste selectie. 

Het seizoen loopt van 1 juli 2018 tot en met 30 juni 2019.

Selectie 
In dit overzicht worden alle spelers genoemd die op 1 juli 2018 onder contract stonden of na deze datum zijn toegevoegd aan de selectie.

Technische staf

Transfers

Transfers in de zomer 

In

Uit

Transfers in de winter 

In

Uit

Uitgeleend

Transfer samenvatting

Vriendschappelijk

Wedstrijden

International Champions Cup

Tottenham nam deel aan de International Champions Cup met wedstrijden tegen A.C. Milan, Barcelona en AS Roma. Nadat alle deelnemende teams 3 wedstrijden hadden gespeeld werd Tottenham tot kampioen gekroond met 7 punten en het beste doelsaldo.

Competities

Premier League

Eindstand

Legenda

Thuis/uit-verhouding 2018/19

Uit/thuis balans

Stand en punten historie

Wedstrijden

FA Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Tottenham Hotspur vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

League Cup

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Toernooischema 
De eerste twee ronden was Manchester City vrij van deelname. In de derde ronde zijn ze ingestroomd.

Wedstrijden

UEFA Champions League

Keepers: Tegendoelpunten en de nul gehouden

Groepsfase

Stand/Uitslagen

Toernooischema

Wedstrijden

Toeschouwers

Door de nieuwbouw van het Tottenham Hotspur Stadium speelde Tottenham Hotspur tot de wedstrijd van 2 maart tegen Arsenal FC de wedstrijden in Wembley Stadium. Daarnaast werd de 3e ronde wedstrijd voor de League Cup tegen Watford FC afgewerkt in het Stadium MK.

 Er zijn geen thuiswedstrijden in deze competitie in het stadion geweest.

Resultaten
Een overzicht van de competities waaraan Tottenham Hotspur in het seizoen 2018-2019 deel heeft genomen.

Totaal 
In dit overzicht zijn alle statistieken van alle gespeelde wedstrijden in het seizoen 2018/19 verwerkt.

Gespeelde wedstrijden
Spelers zonder gespeelde wedstrijden staan niet in de lijst.

Doelpunten makers
Bevat de doelpunten van alle officiele competities.

Assists
Bevat alle assists uit de officiele competities. Niet elke goal heeft een assist. Assists zijn beoordeeld door FBRef.

Kaarten

Totaal overzicht 

Tottenham Hotspur naar seizoen
Engelse voetbalclub 2018/19